Txeremxanka (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Txeremxanka (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia